Een verkeersweg:
 N731 (België)
 N731 (Frankrijk)
 N731 (Nederland), zie Provinciale weg 731

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing